Emilio Adolfo Westphalen (1911-2001), un poète surréaliste, essayiste et promoteur culturel péruvien ;
 Ferdinand von Westphalen (1799-1876), un homme politique prussien ;
 Friedrich Wilhelm von Westphalen (1727-1789), un aristocrate et prélat allemand ;
 Jenny von Westphalen (1814-1881), une activiste, critique de théâtre et sociologue, épouse de Karl Marx ;
 Johann Ludwig von Westphalen (1770-1842), un fonctionnaire d'État prussien, baron, mentor et beau-père de Karl Marx ;
 Judith Westphalen (1922-1976), une artiste peintre péruvienne ;
 Olav Westphalen (1963-), un artiste plasticien et un dessinateur allemand ;
 Raphaël de Westphalen (1873-1949), un médecin et folkloriste français ;
 Silvia Westphalen (1961-), une artiste péruvienne.

 Frederico Westphalen, une ville brésilienne du nord-ouest de l'État du Rio Grande do Sul ;
 microrégion de Frederico Westphalen, une des microrégions du Rio Grande do Sul, au Brésil.